Parota kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Parota, Zihuatanejo de Azueta, ort, 
 Parota, General Heliodoro Castillo, ort, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar